Música:
 Kiss, grup estatunidenc de hard rock fundat el 1973 a Nova York
 Kiss (disc), àlbum de debut de la banda Kiss
 Kiss Kiss Kiss, cançó de Yoko Ono
 Cinema:
 Kiss (pel·lícula de 1963), dirigida per Andy Warhol
 Altres:
 Norbert Kiss, conegut com a Párvusz (Budapest, 1981), artista gràfic hongarès
 Kiss FM, emissora de ràdio
 Principi KISS, "Keep it simple, Stupid!"